Нуая́н-е-Аконе́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 34 км на південний захід від Лана.

Історія 

1-1-2023 Нуаян-е-Аконен і Берзі-ле-Сек було об'єднано в новий муніципалітет Бернуа-ле-Шато.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 179 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 492,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Нуаян-е-Аконен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нуаян-е-Аконен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена